A Wave Solutions é uma empresa portuguesa, na área das tecnologias de informação que desenvolve software aplicativo para dispositivos movéis.

Na actividade da empresa tem especial relevo a realização de projectos de implementação ERP que envolvam o desenvolvimento e integração de soluções móveis para auto e pré venda; recolha de dados; gestão de equipas técnicas; gestão de armazéns e integração de terminais portáteis com sistemas de gestão.

As soluções da Wave Solutions estão presentes nos seguintes mercados: Portugal, Espanha, Itália e Palops.

Ligações externas
 Site oficial
 Wave Solutions distinguida

Empresas de tecnologia da informação de Portugal
Empresas de informática de Portugal